Регбийный матч Пять наций — остальной мир () состоялся 19 апреля 1986 года по случаю столетия Международного совета регби. В матче участвовали сборная Пяти наций — лучших игроков Англии, Ирландии, Уэльса, Франции и Шотландии, выступавших на Кубке пяти наций того года — и сборная мира под именем Overseas Unions XV (), куда вошли лучшие игроки Австралии, Новой Зеландии и ЮАР, несмотря на , связанные с политикой апартеида.

Матч состоялся спустя трое суток после игры «Британских львов» против сборной мира, также приуроченной к столетию Международного регбийного союза. Победу праздновала сборная мира, выигравшая со счётом 32:15.

Матч 
Система набора очков: попытка — 4 очка, реализация — 2 очка, штрафной — 3 очка.

Примечания

Литература 
 

Регбийные матчи
События 19 апреля
Апрель 1986 года
1986 год в регби
Спорт в Великобритании в 1986 году